Fallersleben bezeichnet:

 Fallersleben, Stadtteil von Wolfsburg
 Kanton Fallersleben, bestand von 1810 bis 1813 im Distrikt Helmstedt im Departement der Oker im Königreich Westphalen
 (10740) Fallersleben, Asteroid des Hauptgürtels
 Hoffmann-von-Fallersleben-Schule Braunschweig

Fallersleben ist der Familienname folgender Personen:
 August Heinrich Hoffmann von Fallersleben (1798–1874), deutscher Schriftsteller und Autor des Deutschlandliedes
 Franz Hoffmann-Fallersleben (1855–1927), deutscher Maler 

Siehe auch:
 Hoffmann-Fallersleben